

Geografia

Niemcy 
 Owen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen

Australia 
 Owen – miasto w stanie Australia Południowa

Stany Zjednoczone 
 Owen – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Owen (ang. Owen Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas
 Owen (ang. Owen Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Owen (ang. Owen Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett
 Owen (ang. Owen Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Owen (ang. Owen Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Owen (ang. Owen Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Owen (ang. Owen Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Owen (ang. Owen Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Owen (ang. Owen Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Owen (ang. Owen Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 hrabstwo Owen (ang. Owen County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Owen (ang. Owen County) – w stanie Kentucky

Osoby 
 Clive Owen – brytyjski aktor
 David Owen (ur. 1938) – brytyjski polityk
 Gary Owen (ur. 1929) – snookerzysta walijski, potem australijski
 John Owen (1560–1622) – poeta angielski
 John Owen (1827–1901) – angielski pastor, szachista
 John Owen (1616–1683) – angielski teolog, książę purytan 
 Michael Owen (ur. 1979) – angielski piłkarz
 Owen Wilson (ur. 1968) – amerykański aktor
 Richard Owen (1804–1892) – angielski biolog
 Robert Owen (1771–1858) – walijski działacz socjalistyczny
 Robert Dale Owen (1801–1877) – spirytysta angielski
 Wilfred Owen (1893–1918) – poeta angielski

Inne 
 Owen - wodospad w Ugandzie, na Nilu Wiktorii
 Owen – imię męskie, odpowiednik imienia Audoen lub Eugeniusz
 Owen – australijski pistolet maszynowy